Известны следующие фильмы с названием «Турнир»:
 «Турнир» () — французский исторический фильм 1928 года Жана Ренуара.
 «Турнир» (; ) — гонконгский боевик 1974 года.
 «Турнир» () — боевик 2009 года Скотта Манна.